Kendrick steht für: 

 Kendrick (Idaho), Stadt im Latah County
 Kendrick (Oklahoma), Ort im Lincoln County
 Kendrick Township, Township im Greene County, Iowa
 Mount Kendrick, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kendrick Industries, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Kendrick ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Kendrick (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Anna Kendrick (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin 
 Asahel C. Kendrick (1809–1895), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Baynard Kendrick (1894–1977), US-amerikanischer Schriftsteller 
 The Brian Kendrick (* 1979), US-amerikanischer Wrestler
 Derion Kendrick (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ellie Kendrick (* 1990), britische Schauspielerin
 Graham Kendrick (* 1950), britischer Lobpreis-Musiker
 Green Kendrick (1798–1873), US-amerikanischer Politiker
 Jenson Kendrick (* 2001), englischer Snookerspieler
 John B. Kendrick (1857–1933), US-amerikanischer Politiker
 Pearl Kendrick (1890–1980), US-amerikanische Medizinerin 
 Robert Kendrick (* 1979), US-amerikanischer Tennisspieler 
 Rodney Kendrick (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thomas Kendrick (1881–1972), britischer Nachrichtendienstler

Siehe auch:
 Kendric
 Kendrick Creek